Osoby:
 Cornelius Hartz - niemiecki filolog
 Detlef Hartz - niemiecki polityk
 Ebbe Hartz - duński biegacz narciarski
 Gustav Hartz - niemiecki polityk
 Harry Hartz - amerykański kierowca wyścigowy
 Kurt Hartz - niemiecki polityk
 Otto Hartz - niemiecki piłkarz nożny
 Peter Hartz - niemiecki menedżer

Inne:
 Park Narodowy Hartz-Mountains

Zobacz też:
 Harz
 Nova Hartz